Мирская — женская форма фамилии .
 Мирская, Мария (1888—1945) — польская актриса театра и кино.
 Макарова-Мирская, Александра Ивановна (1872—1936) — русская писательница.